Invincible je lahko:
Invincible (album)
Invincible (strip)
Invincible (5ive album)
HMS Invincible
The Invincibles - kriket moštvo
The Invincibles (ragbi) - ragbi moštvo